Garfield kan syfta på:

 Garfield –  engelskt namn på en amerikansk tecknad serie skapad 1978 av Jim Davis, se Gustaf (tecknad serie)
 Garfield (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Garfield (ort i Australien), Victoria, Cardinia,

Nya Zeeland 

 Mount Garfield (berg i Nya Zeeland, Canterbury, lat -42,58, long 172,30),

USA 

 Garfield, Arkansas, Benton County, 
 Garfield, Georgia, Emanuel County, 
 Garfield, Kansas, ort, Pawnee County, 
 Garfield, Texas, Travis County, 
 Garfield, Minnesota, Douglas County, 
 Garfield, New Jersey, ort, Bergen County, 
 Garfield, New Mexico, Doña Ana County, 
 Garfield (gruva), Montana, Lewis and Clark County, 
 Garfield, Washington, Whitman County,

Se även
 Garfield County – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar